La coupe de Suède de football 2014-2015 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football.

Premier tour 

64 équipes de la D3 à la D7 disputent le premier tour.

Deuxième tour 

Les 32 équipes sorties victorieuses du premier tour sont opposées aux 32 équipes des deux premières divisions du championnat.

Phase de groupes 

Les 32 équipes sorties victorieuses du deuxième tour sont réparties en huit groupes de quatre.

Groupe 1 

 21 février 2015 : Hudiksvalls Förenade FF 1 – 4 Jönköpings Södra IF
 22 février 2015 : Malmö FF 3 – 0 Assyriska FF
 28 février 2015 : Hudiksvalls Förenade FF 0 – 5 Malmö FF
 28 février 2015 : Jönköpings Södra IF 2 – 0 Assyriska FF
 7 mars 2015 : Malmö FF 4 – 0 Jönköpings Södra IF
 7 mars 2015 : Assyriska FF 3 – 1 Hudiksvalls Förenade FF

Groupe 2 

 21 février 2015 : FC Trollhättan 2 – 2 IFK Göteborg
 22 février 2015 : Myresjö/Vetlanda FK 0 – 5 Ljungskile SK
 28 février 2015 : Ljungskile SK 1 – 1 FC Trollhättan
 28 février 2015 : Myresjö/Vetlanda FK 0 – 6 IFK Göteborg
 8 mars 2015 : IFK Göteborg 5 – 0 Ljungskile SK
 8 mars 2015 : FC Trollhättan 2 – 1 Myresjö/Vetlanda FK

Groupe 3 

 21 février 2015 : AIK 4 – 0 Landskrona BoIS
 21 février 2015 : Kristianstads FF 0 – 1 Hammarby IF
 28 février 2015 : Kristianstads FF 0 – 3 AIK
  mars 2015 : Hammarby IF 1 – 1 Landskrona BoIS
 7 mars 2015 : AIK 1 – 2 Hammarby IF
 7 mars 2015 : Landskrona BoIS 2 – 1 Kristianstads FF

Groupe 4 

 21 février 2015 : IF Elfsborg 4 – 0 IK Sirius
 22 février 2015 : AFC United 1 – 0 IF Brommapojkarna
 28 février 2015 : IF Brommapojkarna 1 – 3 IK Sirius
  mars 2015 : AFC United 1 – 5 IF Elfsborg
 8 mars 2015 : IF Elfsborg 1 – 0 IF Brommapojkarna
 8 mars 2015 : IK Sirius 3 – 1 AFC United

Groupe 5 

 21 février 2015 : Huddinge IF 0 – 4 Mjällby AIF
 25 février 2015 : BK Häcken 2 – 0 Östers IF
 28 février 2015 : Huddinge IF 1 – 3 BK Häcken
  mars 2015 : Mjällby AIF 2 – 0 Östers IF
 7 mars 2015 : BK Häcken 4 – 2 Mjällby AIF
 7 mars 2015 : Östers IF 3 – 0 Huddinge IF

Groupe 6 

 21 février 2015 : Örebro SK 3 – 3 Varbergs BoIS FC
 22 février 2015 : Dalkurd FF 1 – 2 Gefle IF
  mars 2015 : Gefle IF 2 – 1 Varbergs BoIS FC
  mars 2015 : Dalkurd FF 0 – 1 Örebro SK
 8 mars 2015 : Örebro SK 2 – 1 Gefle IF
 8 mars 2015 : Varbergs BoIS FC 2 – 0 Dalkurd FF

Groupe 7 

 22 février 2015 : Djurgårdens IF 0 – 0 Ängelholms FF
 22 février 2015 : Norrby IF 0 – 4 IFK Norrköping
  mars 2015 : IFK Norrköping 2 – 0 Ängelholms FF
  mars 2015 : Norrby IF 4 – 2 Djurgårdens IF
 5 mars 2015 : Djurgårdens IF 3 – 1 IFK Norrköping
 5 mars 2015 : Ängelholms FF 0 – 5 Norrby IF

Groupe 8 

 21 février 2015 : Västerås SK FK 2 – 2 Halmstads BK
 28 février 2015 : Halmstads BK 3 – 0 Syrianska FC
  mars 2015 : Västerås SK FK 0 – 4 Helsingborgs IF
 4 mars 2015 : Helsingborgs IF 2 – 2 Syrianska FC
 8 mars 2015 : Helsingborgs IF 1 – 1 Halmstads BK
 8 mars 2015 : Syrianska FC 3 – 1 Västerås SK FK

Phase finale 

Les huit équipes arrivées en tête de leur groupe se qualifient pour la phase finale.

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

2015
Suède M
Sport en Suède en 2014
Sport en Suède en 2015